Sezon 2002 był 91. sezonem o mistrzostwo Islandii. Drużyna  nie obroniła tytułu mistrzowskiego, zdobył go natomiast zespół , zdobywając trzydzieści sześć punktów w osiemnastu meczach. Po sezonie spadły zespoły  i .

Drużyny 
Po sezonie 2001 z ligi spadły zespoły  i , z 1. deild awansowały natomiast drużyny  i .

Tabela 

||rowspan=4|

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Úrvalsdeild

Bibliografia 
 RSSSF

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Islandii
2002 w Islandii